Факула Котс () — сравнительно небольшое яркое (на радарных и инфракрасных снимках) пятно (область) на поверхности самого большого спутника Сатурна — Титана.

Была обнаружена на снимках с космического аппарата «Кассини».

География и геология 

Координаты —  Максимальный размер — около 80 км. Расположена внутри  местности Ацтлан, рядом с южным краем  местности Кивира. К югу от неё находятся полосы Шиванни.

Эпоним 
Названа по имени канадского острова Котс. Это название было утверждено Международным астрономическим союзом в 2006 году.

Примечания 

Котс
Котс